Дегтяное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дегтяное — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Дегтяное — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Дегтяное — село в Спасском районе Рязанской области.